Hornbæk er navnet på flere danske lokaliteter:

 Hornbæk (Helsingør Kommune) – en by og et ejerlav i Hornbæk Sogn, Helsingør Kommune
 Hornbæk (Oudrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Oudrup Sogn, Vesthimmerlands Kommune
 Hornbæk Sogn (Randers Kommune) i Randers Kommune - med bebyggelserne Over Hornbæk, Over Hornbæk Kær og Neder Hornbæk

 Hornbæk-Dronningmølle – er en kyst- og sommerhusby i Nordsjælland